Die 1. Klasse Groß-Hamburg 1940/41 war die achte Spielzeit der nun 1. Klasse genannten Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg im Sportgau Nordmark. Sie diente als eine von drei zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Nordmark. Die Staffelmeister dieser drei Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Nordmark ausgespielt wurden.

Die 1. Klasse Groß-Hamburg umfasste in dieser Spielzeit drei Staffeln, die Staffel Germania wurde nach Pause im letzten Jahr wieder ausgespielt. Der Spielbetrieb fand mit neun Mannschaften je Staffel im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel statt. Die Saison startete am 1. September 1940, das letzte Spiel kam am 1. Juni 1941 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich Gauligaabsteiger SK Komet Hamburg mit fünf Punkten Vorsprung vor Viktoria Wilhelmsburg durch, die Hansa-Staffel gewann der ebenfalls aus der Gauliga abgestiegene FC St. Pauli mit sechs Punkten Vorsprung auf die KSG Union/Rapid. SV Polizei Hamburg hieß der Sieger der Gemannia-Staffel, ungeschlagen und mit 14 Punkten Vorsprung dominierten die Polizisten die diesjährige Staffel. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gauliga Nordmark 1941/42 setzte sich jedoch erstmals kein Vertreter der Hamburger Bezirksliga durch, so dass alle drei Staffelsieger in der Zweitklassigkeit verbleiben mussten. Am Saisonende stieg aus jeder Staffel ein Verein in die 2. Klasse ab.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Germania

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Nordmark
Fußballsaison 1940/41